Le genre Eoactinistia et sa seule espèce Eoactinistia foreyi sont des taxons primitifs éteints  de poissons à membres charnus.

Cette espèce dispute avec Euporosteus yunnanensis le titre de plus ancien cœlacanthe connu. Elle est datée du Dévonien inférieur (Praguien supérieur), soit environ entre  (millions d'années).

Étymologie 
Eoactinistia avec le préfixe grec « Êôs  » (aurore, aube) indique sa position originelle parmi les Actinistia. Le nom de l'espèce honore le paléontologue Peter Forey.

Description 
Seul le dentaire (os formant l'extrémité de la mâchoire inférieure) de cette espèce a été découvert dans l'État de Victoria dans le Sud-Est de l'Australie. Sa forme trapue, les dents fusionnées au dentaire et la présence de pores sur l'os en font, pour les auteurs, un Actinistia incontestable.

L'étude par Min Zhu (2012) d'une nouvelle espèce d'Actinistia primitif découvert en Chine, Euporosteus yunnanensis, daté également du Praguien, semble confirmer quEoactinistia est bien à ce jour l'actinistien le plus basal et qu'il montre déjà des caractères de cœlacanthe moderne.

Classification phylogénique 
Position taxinomique dEoactinistia dans le cladogramme des sarcopterygiens réalisé par Yu et. al en 2010 :

Notes et références 

Genre de sarcoptérygiens préhistoriques (nom scientifique)
Coelacanthiformes (nom scientifique)
Coelacanthiforme préhistorique
Ostéichthyen du Dévonien
Paléontologie en Chine
Paléontologie en Australie
Taxon fossile décrit en 2006